Con guerra cecena ci si può riferire ad alcuni conflitti combattuti in Cecenia, in particolare:

Prima guerra cecena, 1994-1996
Seconda guerra cecena, 1999-2009